Dit is een lijst van planetoïden 120001-120100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 120001 - || 2002 YL15 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 120002 - || 2002 YD20 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 120003 - || 2002 YU23 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 120004 - || 2002 YB24 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 120005 - || 2002 YB31 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 120006 - || 2002 YK31 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 120007 - || 2002 YV31 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 120008 - || 2003 AN5 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120009 - || 2003 AU5 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120010 - || 2003 AV5 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120011 - || 2003 AY5 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120012 - || 2003 AR7 || 2 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120013 - || 2003 AU17 || 5 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120014 - || 2003 AT21 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120015 - || 2003 AO24 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120016 - || 2003 AY27 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120017 - || 2003 AD37 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120018 - || 2003 AV38 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120019 - || 2003 AF39 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120020 - || 2003 AV40 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120021 - || 2003 AW40 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120022 - || 2003 AA41 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120023 - || 2003 AW44 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120024 - || 2003 AN50 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120025 - || 2003 AT52 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120026 - || 2003 AR55 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120027 - || 2003 AZ57 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120028 - || 2003 AK58 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120029 - || 2003 AD60 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120030 - || 2003 AF65 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120031 - || 2003 AZ68 || 9 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120032 - || 2003 AV69 || 8 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120033 - || 2003 AZ70 || 10 januari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120034 - || 2003 AK71 || 10 januari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120035 - || 2003 AB75 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120036 - || 2003 AM89 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120037 - || 2003 AG91 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (120038) Franlainsher || 2003 BR1 || 26 januari 2003 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 120039 - || 2003 BA2 || 25 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (120040) Pagliarini || 2003 BF5 || 24 januari 2003 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl
|-
| 120041 - || 2003 BS6 || 24 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120042 - || 2003 BQ9 || 26 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120043 - || 2003 BA11 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120044 - || 2003 BX20 || 27 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120045 - || 2003 BB25 || 25 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120046 - || 2003 BT26 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120047 - || 2003 BR27 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120048 - || 2003 BJ29 || 27 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120049 - || 2003 BT29 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120050 - || 2003 BE40 || 27 januari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120051 - || 2003 BO66 || 30 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120052 - || 2003 BD67 || 30 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120053 - || 2003 BW69 || 30 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120054 - || 2003 BR71 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120055 - || 2003 BD76 || 29 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120056 - || 2003 BA79 || 31 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120057 - || 2003 BJ82 || 31 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120058 - || 2003 BZ83 || 31 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120059 - || 2003 BA84 || 31 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120060 - || 2003 BP84 || 30 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120061 - || 2003 CO1 || 1 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120062 - || 2003 CQ4 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120063 - || 2003 CE5 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120064 - || 2003 CD6 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120065 - || 2003 CM6 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120066 - || 2003 CH16 || 7 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120067 - || 2003 CQ18 || 6 februari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120068 - || 2003 DC1 || 21 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120069 - || 2003 DZ3 || 22 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120070 - || 2003 DC8 || 22 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120071 - || 2003 DM16 || 21 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120072 - || 2003 DD18 || 19 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120073 - || 2003 DR19 || 22 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (120074) Bass || 2003 EA || 1 maart 2003 || Jornada || D. S. Dixon
|-
| 120075 - || 2003 EE2 || 5 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120076 - || 2003 EO2 || 5 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120077 - || 2003 EU3 || 6 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120078 - || 2003 EH4 || 6 maart 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 120079 - || 2003 EB10 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120080 - || 2003 ET11 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120081 - || 2003 ED12 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120082 - || 2003 EN12 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120083 - || 2003 EH17 || 5 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120084 - || 2003 EW20 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120085 - || 2003 EO23 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120086 - || 2003 EU24 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120087 - || 2003 ET25 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120088 - || 2003 EW32 || 7 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120089 - || 2003 EA34 || 7 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120090 - || 2003 EB35 || 7 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120091 - || 2003 EH35 || 7 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120092 - || 2003 EB36 || 7 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120093 - || 2003 EE38 || 8 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120094 - || 2003 ET39 || 8 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120095 - || 2003 EN42 || 9 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120096 - || 2003 EG47 || 9 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120097 - || 2003 EG50 || 10 maart 2003 || Campo Imperatore || Campo Imperatore
|-
| 120098 - || 2003 EJ50 || 10 maart 2003 || Campo Imperatore || Campo Imperatore
|-
| 120099 - || 2003 EV55 || 9 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120100 - || 2003 EY57 || 9 maart 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten